Теодора се може односити на више особа:
 Теодора (име), женско име
 Теодора (супруга Јустинијана I), супруга Јустинијана I и византијска царица
 Теодора (9. век), супруга цара Теофила и византијска царица
 Теодора (супруга Романа I), супруга цара Романа I
 Теодора (11. век), византијска царица
 Теодора, ћерка Константина VII, је била византијска царица, супруга Јована I Цимискија
 Теодора (супруга Стефана Дечанског)
 Теодора Велика Комнина, трапезунтска царица
 Теодора Комнин, жена јерусалимског краља Балдуина III Јерусалимског
 Теодора Косара, бугарска принцеза и дукљанска краљица
 Теодора Лазаревић, ћерка кнеза Лазара Хребељановића и супруга Николе II Горјанског
 Теодора Цезарејска, хришћанска светитељка
 Теодора Цариградска, хришћанска монахиња
 Теодора Александријска, хришћанска монахиња
 Теодора Џехверовић, српска певачица
 Теодора (певачица), бугарска певачица